Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2014 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 18. bis 21. September im niederländischen Sluiskil statt.

Turnierkommentar 

Erstmals stellte Frankreich mit Adrien Tachoire den Weltmeister der Junioren. Er besiegte im Finale den Koreaner Cho Myung-woo mit 35:25 in 28 Aufnahmen. Den dritten Platz belegten der Türke Berkay Karakurt, er ist der jüngere Bruder des Vizeweltmeisters von 2012 Ömer Karakurt, und Kim Jun-tae aus Korea. Damit war Korea erneut die Bestplatzierte Nation bei der Junioren-WM.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
CEB: 8
CPB: 3
ACBC: 3
ACC: –
organisierende Verband: 1
Titelverteidiger (Wildcard) UMB: 1

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot-clock stand auf 40 Sekunden.

Gruppenphase

Gruppen A & B 
 Gruppen C & D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1). Gespielt wurde mit Nachstoß, bei Gleichstand wurde Penalty gespielt.

Anmerkung
*1 Ergebnis nach Penalty.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2014
WeltmeisterschaftderJunioren 2014
Billardturnier in Terneuzen